Појам Јанус може да се односи на:

 Јанус (митологија), римски бог почетка и краја свих ствари, заштитник врата и улаза
 Јанус (сателит)
 Јанус од Кипра
 Јанус (програмски језик)